Ге́рман Ге́нрих Плосс (; 8 февраля 1819, Лейпциг — 11 декабря 1885, Лейпциг) — немецкий антрополог, этнограф, гинеколог.

Биография 
Герман Генрих Плосс изучал медицину в Лейпцигском университете. После окончания учебы он некоторое время работал в качестве гинеколога. Успех Плосса как практикующего врача позволил ему получить место ординарного профессора в университете родного города. Став профессором, Плосс достаточно быстро добивается славы одного из ведущих мировых специалистов в области гинекологии.

Научная деятельность 
Плосс написал множество культурно-исторических и антропологических работ, посвященных проблеме пола. Его перу принадлежат также фундаментальные труды в области педиатрии и гинекологии. Работа «Женщина в естествознании и этнографии»</blockquote>, изданная в 1885 году, считается самым известным сочинением немецкого врача. Кратко характеризуя содержание своего основного антропологического труда, в предисловии к первому изданию Плосс писал:

«Смотря на телесный и духовный мир женщины глазами антрополога и врача, я должен был прежде всего заняться психологическими, этическими и эстетическими чертами „прекрасной половины“ человеческого рода, обратив особенное внимание на соответственные воззрения в этом отношении современных исследователей. Затем я исследовал физиологические функции женщин, поскольку они выясняются из многочисленных данных народоведения, позволяющих путём сравнительного изучения различных народностей прийти к ценным выводам относительно различий в организации и деятельности женского организма. При этом я не мог не отметить отношений к половой жизни женщины, установившихся у различных народов под влиянием тех или других обычаев и попытался, где это было возможно было, объяснить происхождение этих последних.

Таким образом, я начертал жизнь женщины преимущественно в соответствии с требованиями и данными этнологии».
Книга «Женщина в естествознании и этнографии» выдержала 11 изданий в Германии, будучи дополнена сперва Максом Бартельсом к переизданию 1887 года, затем его сыном Паулем Бартельсом к переизданию 1908 года и наконец Фердинандом фон Райценштайном к переизданию 1927 года; расширенное британское издание 1935 года, в трёх томах, подготовил Эрик Дингуолл. Русское издание «Женщина в естествоведении и народоведении» под редакцией А. Г. Фейнберга было выпущено в 1898—1900 гг. и в предреволюционные годы несколько раз переиздавалось, а в 1995 году было перевыпущено в 3-х томах под названием «Женщина. Антропологическое исследование».

Основные труды 
 Medizinisch-chirurgische Encyklopädie (1854—63).
 Ueber die das Geschlechtsverbältniss der Kinder bedingenden Ursachen" (1869).
 Ueber die Lage und Stellung der Frau während der Geburt bei verschiedenen Völkern, Leipzig (1872)
 Das Kind in Brauch und Sitte der Völker. 2 Bde, Auerbach, Stuttgart (1876).
 Das kleine Kind vom Tragbett bis zum ersten Schritt, Leipzig (1881).
 Zur Geschichte, Verbratung und Methode der Fruchtabtreibung (1883).
 Geschichtliches und Ethnologisches über Knabenbeschneidung (1885).
 Das Weib in der Natur- und Völkerkunde. 2 Bde, Grieben, Leipzig (1885).

Примечания

Ссылки 
 
 Краткие биографии представителей семьи Плосс на немецком языке
 Книга «Женщина в естествознании этнографии» на русском языке

Антропологи Германии
Выпускники Лейпцигского университета
Гинекологи Германии
Преподаватели Лейпцигского университета